Podagraria erratica är en flockblommig växtart som beskrevs av Pietro Bubani. Podagraria erratica ingår i släktet Podagraria och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
erratica